Ermächtigungsgesetz steht für:

 Ermächtigungsgesetz, eine Reihe von Gesetzen in der deutschen Geschichte ab 1914
 Ermächtigungsgesetz vom 24. März 1933, ein Gesetz, durch das die nationalsozialistische Diktatur in Deutschland nach der Machtergreifung vom 30. Januar 1933 gefestigt wurde
 Ermächtigungsgesetz 1934, ein Gesetz der österreichischen Ständestaatsdiktatur, mit dem die bisherigen Befugnisse des Nationalrates und des Bundesrates auf die Regierung übergingen
 Kriegswirtschaftliches Ermächtigungsgesetz, ein 1917 in Österreich erlassenes Gesetz, das 1932–1934 zur Errichtung der Ständestaatsdiktatur missbraucht wurde
 Ermächtigungsgesetz (Iran), ein Gesetz, mit dem das iranische Parlament 1952 dem Premierminister außergewöhnliche Vollmachten erteilte